Cerro El Gato bezeichnet mehrere Erhebungen in Puerto Rico:

 Cerro El Gato (Ciales, Puerto Rico)	
 Cerro El Gato (Ponce, Puerto Rico)